Mariestrand kan avse:

 Mariestrand – ett bostadsområde i Umeå
 Mariestrand, Kaskö – en stadsdel i Kaskö